Проко́ф'єв (Проко́ф'єва) — чоловіче (жіноче) прізвище.

Прокоф'єв 

 Прокоф'єв Вадим Олександрович (1920–1991) — російський письменник.
 Прокоф'єв Володимир Семенович (1944–1993) — радянський хокеїст.
 Прокоф'єв Георгій Євгенович (1895–1937) — діяч НК-НКВД, комісар державної безпеки 1 рангу.
 Прокоф'єв Георгій Олексійович (1902–1939) — російський повітроплавець.
 Прокоф'єв Іван Петрович ( 1955) — український поет, літературознавець.
 Прокоф'єв Іван Прокопович (1758–1828) — російський скульптор.
 Прокоф'єв Михайло Олексійович (1910–1999) — російський хімік-органік, член-кореспондент АН СРСР (1966).
 Прокоф'єв Олександр Андрійович (1900–1971) — російський поет, Герой Соціалістичної Праці (1970).
 Прокоф'єв Сергій Андрійович (1874—1944) — український учений у галузі будівництва.
 Прокоф'єв Сергій Сергійович (1891–1953) — російський композитор, піаніст, диригент.

Прокоф'єва 

 Прокоф'єва Євгенія Миколаївна ( 1995) — українська легкоатлетка, чемпіонка та рекордсменка України.
 Прокоф'єва Ольга Євгенівна ( 1963) — радянська і російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Росії (2001).

Російські прізвища